Henri Bacry (1928-2010, physicien français, professeur émérite à l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II.
 Patrick Bacry (? - ), linguiste.

 L’affaire Bacry fut à l’origine de la conquête de l’Algérie par la France.

Voir aussi